Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des deutschen Komponisten Hans Zimmer. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.

Auszeichnungen

Auszeichnungen nach Alben

Rain Man – O.S.T.

Der König der Löwen – O.S.T.

Der König der Löwen – Sing-Along

Der König der Löwen – Broadway Recording

Der Prinz von Ägypten – O.S.T.

Mission: Impossible II – O.S.T.

Gladiator – O.S.T.

Gladiator – Special Anniversary

Pearl Harbor – O.S.T.

Spirit – Der wilde Mustang – O.S.T.

Fluch der Karibik – O.S.T.

Batman Begins – O.S.T.

Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 – O.S.T.

The Dark Knight – O.S.T.

Transformers – Die Rache – O.S.T.

Inception – O.S.T.

Interstellar – O.S.T.

Hans Zimmer – The Classics

Live in Prague

Auszeichnungen nach Singles

Time

Time (Alan Walker Remix)

Auszeichnungen nach Videoalben

Live in Prague

Statistik und Quellen

Siehe auch 
 Hans Zimmer/Filmografie

Einzelnachweise 

Zimmer, Hans
Auszeichnungen fur Musikverkaufe